lb7wf5 - Український реп виконавець та продюсер родом з міста Києва Україна. Почав свій шлях з написання реміксів на різні треки. Перші свої роботи викладав на SoundCloud, потім почав викладати на різних площадках.

Дискографія

Альбоми 
Rainy Days (2022)

Hyper Squad (2022)

Medical (2022) 

Неизданное (2022) 

BapeLuv (2023)

Міні альбоми 
Young Boss (2020)

666 (2020)

History Jack (2020)

Toxic (2021)

U.k.s.t.e.a.l (2021)

Broken Heart (2021)

Toxic 2 (2021)

Сингли 
Young Boss (2020)

Intestines! (2020)

New Year! (2020)

China Town! (2020)

Блики (2021)

Старания в ноль (2022)

Og (2023)

Успех (все получилось) (2023)

Батьхо (2023)

Твій голос (2023)

Український реп
Український хіп-хоп
Українська музика